Repton steht für

 ein Computerspiel der Firma Sirius Software, siehe Repton (Computerspiel)
 ein 1904 gebautes Dreirad des britischen Automobilherstellers Repton Engineering Works in Repton (Derbyshire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Repton (Alabama)
 Repton (Kentucky)
 Repton Mills (Virginia)

in Australien:
 Repton (New South Wales)

im Vereinigten Königreich:
 Repton (Derbyshire)

Personen:
 Humphry Repton (1752–1818), englischer Landschaftsarchitekt